Christian Hörl ist der Name folgender Personen:

* Christian Hörl (Bildhauer) (* 1961), deutscher Bildhauer und Konzeptkünstler
 Christian Hörl (Politiker) (1962–2020), österreichischer Politiker (Die Grünen), Vorarlberger Landtagsabgeordneter